Il primo caso della pandemia di COVID-19 in Colombia è stato confermato il 6 marzo 2020. Dal 17 marzo al 1º settembre 2020, la Colombia ha negato l'ingresso nel Paese a coloro che non sono cittadini colombiani, residenti permanenti o diplomatici.

Al 1º gennaio 2023, è il terzo Paese del Sudamerica per casi confermati e per decessi, con 6 345 115 casi confermati, di cui 6 164 293 guariti e 142 179 morti.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una nuova infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, il cui caso era stato portato all'attenzione dell'OMS il 31 dicembre 2019.

Sebbene nel tempo il tasso di mortalità del COVID-19 si sia rivelato decisamente più basso di quello dell'epidemia di SARS che aveva imperversato nel 2003, la trasmissione del virus SARS-CoV-2, alla base del COVID-19, è risultata essere molto più ampia di quella del precedente virus del 2003, ed ha portato a un numero totale di morti molto più elevato.

Andamento dei contagi

Cronistoria

Governo
Il 20 aprile 2020, il Congresso colombiano ha iniziato a tenere sessioni virtuali. Nel regolamento congressuale esistente non sono consentite né vietate esplicitamente sessioni virtuali. Era la prima volta nella storia della Colombia che il Congresso si era convocato online.

Fondi di beneficenza
L'assistenza del governo è stata distribuita attraverso un programma chiamato Ingreso Solidario per il quale le persone potevano presentare domanda online. Sono stati previsti quattro pagamenti. Quando fu annunciato il secondo pagamento, erano state accettate nel programma 500.000 famiglie.

Colombia Está Contigo è un programma creato dal Dipartimento nazionale per la gestione dei rischi di catastrofi (Departamento Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) per fornire pacchetti di assistenza umanitaria ai destinatari, in particolare le persone transgender.

Colombia Cuida a Colombia, che ha ospitato un festival di musica online il 1 ° maggio, ha raccolto 1,9 miliardi di COP (circa mezzo milione di dollari USA) da 42.000 donatori.

Netflix ha donato $ 500.000 (COP 1.994 miliardi di dollari) per aiutare oltre 1.500 tecnici nell'industria cinematografica che hanno perso il lavoro. Il fondo è gestito dall'Accademia colombiana delle arti e delle scienze cinematografiche (Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas - Acacc).

Dal 6 al 9 maggio, la Federación de Loterías de Colombia (Fedelco) ha raccolto fondi per 10.000 venditori di biglietti della lotteria (loteros) che non sono stati in grado di lavorare durante il blocco nazionale e la successiva sospensione di lotterie e giochi d'azzardo.

Impatto economico

Disoccupazione
All'inizio di maggio 2020, un quarto dei colombiani tra i 18 ei 25 anni e un quinto dei colombiani tra i 26 ei 40 anni avevano perso il lavoro, secondo un sondaggio del McCann Worldgroup. Molti altri hanno dichiarato di aver ridotto l'orario di lavoro o di dover svolgere un secondo lavoro. Alla maggioranza dei colombiani (8 su 10) il reddito era ridotto rispetto a quello ricevuto prima della pandemia.

Banche
A metà aprile, il Grupo Aval ha riferito di essere riuscito ad aprire conti bancari per 77.000 pensionati, persone che hanno dovuto affrontare il più alto rischio di infezione da COVID-19 a causa della loro età.

A partire dal 18 maggio, la Soprintendenza finanziaria della Colombia ha emanato linee guida sul servizio clienti di persona per le banche e le entità finanziarie, ordinando misure come l'apertura di almeno l'85% delle filiali, estendendo il loro orario di apertura ad almeno sei ore al giorno da lunedì a venerdì e quattro ore se aperto il sabato e stabilendo orari di servizio prioritari per le persone con più di 60 anni o con condizioni speciali.

Note

Voci correlate 
 Pandemia di COVID-19 del 2019-2021
 Pandemia di COVID-19 del 2019-2020 nel mondo

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Colombia
Sanità in Colombia